6-я дивизия — наименование дивизии в вооружённых силах различных государств.

Пехотные, стрелковые, мотострелковые, моторизованные дивизии 
 6-я пехотная дивизия (Великобритания)
 6-я пехотная дивизия (вермахт)
 6-я пехотная дивизия (Российская империя) 1806—1833 гг.
 6-я пехотная дивизия (Российская империя) 1833—1918 гг.
 6-я стрелковая Орловско-Хинганская дважды Краснознамённая, ордена Суворова дивизия
 6-я гвардейская стрелковая Ровенская ордена Ленина Краснознамённая ордена Суворова дивизия
 6-я Московская стрелковая дивизия народного ополчения (Дзержинского района)
 6-я дивизия Национальной гвардии Украины
 6-я гвардейская мотострелковая Львовская ордена Ленина Краснознамённая ордена Суворова дивизия
 6-я гвардейская мотострелковая Витебско-Новгородская дважды Краснознамённая дивизия (формирования 1985 года)
 6-я Ликская пролетарская дивизия «Никола Тесла»
 6-я пехотная дивизия АК Краковской земли «Ответ»
 6-я Украинская советская дивизия

Горные дивизии 
 6-я горнопехотная дивизия (вермахт)
 6-я горнопехотная дивизия СС «Норд»

Воздушно-десантные дивизии 
 6-я гвардейская воздушно-десантная Кремечугско-Знаменская Краснознамённая ордена Суворова дивизия

Танковые дивизии 
 6-я бронетанковая дивизия (Великобритания)
 6-я танковая дивизия (вермахт)
 6-я бронетанковая дивизия (Пакистан)
 6-я бронетанковая дивизия (США)
 6-я бронетанковая дивизия (Южная Африка)
 6-я танковая дивизия (СССР)
 6-я гвардейская танковая дивизия

Кавалерийские дивизии 
 6-я кавалерийская дивизия (Российская империя)
 6-я казачья кавалерийская Кубанско-Терская Чонгарская ордена Ленина трижды Краснознамённая ордена Красной Звезды дивизия имени С.М. Будённого
 6-я гвардейская кавалерийская Гродненская ордена Ленина Краснознамённая орденов Суворова Кутузова и Красной Звезды дивизия им. А.Я. Пархоменко
 6-я отдельная кавалерийская дивизия САВО (г. Алма-Ата, Семипалатинск, Джамбул)
6-я кавалерийская дивизия (Румыния)

Авиационные дивизии 
 6-я смешанная авиационная дивизия (1-го формирования)
 6-я смешанная авиационная дивизия (2-го формирования)
 6-я гвардейская истребительная авиационная Донско-Сегедская Краснознамённая ордена Суворова дивизия
 6-я гвардейская штурмовая авиационная Запорожская Краснознамённая ордена Богдана Хмельницкого дивизия
 6-я гвардейская бомбардировочная авиационная Таганрогская Краснознамённая орденов Суворова и Кутузова дивизия
 6-я гвардейская авиационная Сталинградская дивизия дальнего действия

Зенитные артиллерийские 
 6-я гвардейская зенитная артиллерийская Львовско-Берлинская орденов Кутузова и Богдана Хмельницкого дивизия
 6-я гвардейская тяжелая пушечная артиллерийская дивизия 
 6-я гвардейская миномётная Братиславская дивизия
 6-я гвардейская артиллерийская Рижско-Хинганская дивизия прорыва

Дивизии кораблей ВМФ 
 6-я дивизия ракетных кораблей
 6-я дивизия подводных лодок